В Великой Отечественной войны принимали участие 2 различных формирования 167-й стрелковой дивизии

 167-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (1941 год)
 167-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (1942-1945 годы)